BTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brunette Downs (Australia)
 btd – codice ISO 639-3 della lingua batak dairi